Jakub Wawrzyniak – ex calciatore polacco
 Magdalena Wawrzyniak – pallavolista polacca
 Michal Wawrzyniak – calciatore francese
 Roland Wawrzyniak – ex calciatore tedesco